Brigham Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Brigham Lake (Calhoun County, Michigan)
 Brigham Lake (Lapeer County, Michigan)
 Brigham Lake (Wisconsin)